talizman – przedmiot mający przyciągnąć do jego właściciela pomyślność, szczęście, itp.
 talizman (alepocefal) – gatunek morskiej ryby srebrzykokształtnej z rodziny Alepocephalidae
 „Talizman” (oryg. The Talisman) – powieść Waltera Scotta
 „Talizman” (oryg. The Talisman) – powieść Stephena Kinga
 „Talizman” – album Kamila Bednarka
 „Talizman” – singel Kamila Bednarka i Matheo
 Talizman – balet fantastyczny w 4 aktach i 7 scenach
 Talisman: Magia i Miecz (ang. Talisman – oryg. talizman) – gra planszowa 
 Renault Talisman (Chiny) – samochód osobowy produkowany na rynek chiński w latach 2012–2019
 Renault Talisman (Europa) – samochód osobowy produkowany na rynek europejski od 2015 roku